Сумневич — фамилия.

Известные носители 
 Сумневич, Георгий Прокопьевич (1909—1947) — советский ботаник-систематик.
 Сумневич, Фёдор Александрович (1885—?) — украинский государственный и политический деятель.